

Toponyme 

 Ramla, une ville israélienne.

Prénom 
Ramla est un prénom féminin.